Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Tom Okker 6-2, 6-2.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1974